GMP може означати: 
 Good Manufacturing Practice
 GNU Multi-Precision Library